Víctor Rosales kan syfta på:

Víctor Rosales, en mexikansk militär

Geografi

Mexiko 

 Víctor Rosales, Calera, 
 Víctor Rosales, Veracruz, Tlachichilco, 
 Víctor Rosales, Pinos,